Fuendejalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuendejalón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Fuendejalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar